Inin međunarodni ženski auto rally, hrvatsko automobilističko natjecanje međunarodnog karaktera. Rally je bio jedinstven i cijenjen u Europi. Organizirao ga je AK INA. Održavao se od 1969. do 1987. godine. Na svih 18 izdanja sudjelovale su Mira Nikolić, Anka Špiljak i Zdenka Brčić. Ukupno je svih godina sudjelovalo više od 1500 sudionica. Najuspješnija je bila Mira Nikolić, koja je pobijedila ukupno šest puta: 1972., 1973., 1974., 1978., 1982., 1985. te mnogo puta po klasama.

Izdanja i pobjednice 

Podloga
1969.-'??. ?

Baza relija
1969.-'??. ?

Kazalo:

Izvori 

Međunarodna natjecanja u reliju u Hrvatskoj